Università di Friburgo in Brisgovia – università tedesca
 Università Albertina di Königsberg – università tedesca del passato